Nakahara:
 An Nakahara
 Aya Nakahara
 Mai Nakahara
 Misaki Nakahara
 Shigeru Nakahara
 Shun Nakahara
 Takayuki Nakahara